Горячевка — хутор в городском округе Черноголовка Московской области России.

Население

География 
Хутор Горячевка расположен на северо-востоке Московской области, в южной части городского округа Черноголовка, у границы с Ногинским районом, на Щёлковском шоссе , примерно в 36 км к северо-востоку от Московской кольцевой автодороги и 4 км к юго-западу от центра города Черноголовки.

В 0,5 км восточнее хутора проходит Московское малое кольцо , в 14 км к юго-западу — Монинское шоссе , в 16,5 км к югу — Горьковское шоссе . Ближайшие сельские населённые пункты — село Макарово, деревни Боково и Дядькино.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты городского округа Черноголовка
